Токарёвский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Новичихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Токарёво.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 380 мужчин и 451 женщина из 831 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Токарёво.

Примечания 

Сельские поселения Новичихинского района